Леонид Бе́рлин:
 Берлин, Леонид Борисович (1901—1946) — советский офицер, штабной работник.
 Берлин, Леонид Львович (1925—2001) — российский скульптор-нонконформист, живописец, график, книжный иллюстратор.